Robert Randolph peut faire référence à :
 Robert Randolph and the Family Band, un groupe américain de funk et de soul
 , un prêtre médiéval anglais.

Voir aussi 
 Robert Randolph Bruce (1861-1942), un homme politique canadien
 Robert R. Casey (nom complet : Robert Randolph Casey; 1915-1986), une personnalité politique
 Sir  (nom complet :Robert Randolph Garran; 1867-1957), avocat australien et fonctionnaire